Nelson Mandela (1918−2013) - ativista antiapartheid e presidente da África do Sul.
 Winnie Madikizela-Mandela (1936–2018) - ativista antiapartheid, política e segunda mulher de Nelson Mandela.
Mandela: The Authorised Biography - livro publicado em 1999 por Anthony Sampson.
Mandela - filme documentário de 1996.
Mandela - filme produzido pela HBO em 1987.
Mandela: Long Walk to Freedom - filme biográfico de 2013.
Free Nelson Mandela - canção de protesto de 1984.

Localidades
 Mandela - comuna italiana da região do Lácio.
 Mandela - vilarejo em Sikar, Mandela tortão pra direita' (E. mandela) - espécie de mariposa (traça) da família Notodontidae, do gênero Elasmia.

Ver também
Mandala

Desambiguações de sobrenomes